Геофизическая пещера — в Алтайском крае России. Местоположение: Семинский хребет, Камышлинский карстовый участок, так называемое Метлёвское плато. Глубина — 127 метров, общая протяжённость — 600 метров. Категория сложности — 2A.

Открыта в 1971 году сотрудниками Алтайской геофизической экспедиции. Первая пещера на Алтае глубже 100 м, до открытия Алтайской пещеры в 1978 году была глубочайшей пещерой Алтая.

Примечания

Ссылки 
 Описание Геофизической пещеры на сайте новосибирских спелеологов 
 Пещера, The Cave : [фильм о посещении Геофизической пещеры] 

Пещеры Алтайского края
Алтайский район Алтайского края